Dadeville (Alabama)
Dadeville (Missouri)

Desambiguação